

Персоналії 
 Пуї — останній імператор династії Цін, імператор Маньчжурської держави.

Топоніми 
 Пуї () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза
 Пуї () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мозель